2000 Голяма награда на Бразилия е 28-ото за Голямата награда на Бразилия и втори кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 26 март 2000 година на пистата Интерлагос в Сао Пауло, Бразилия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Бразилия